Эфи, ЭФИ — многозначное слово.

Эфи — имя; может являться как уменьшительной формой — например, от имён  (), Эвтихия (), — так и самостоятельным именем (см., напр., Туиатуа Тупуа Тамасесе Эфи).

ЭФИ:
 Электрофизиологическое исследование — измерение параметров электрических явлений в организме при различных видах его деятельности; термин чаще всего применяется в отношении  (медицинской процедуры в кардиологии, при которой записываются электрические параметры работы сердца).
 Электрофизические измерения — проверка в обеспечении безопасности электрического оборудования.

См. также 
 
 EFI